Kambia – distretto della Sierra Leone
Kambia – Capoluogo dell'omonimo distretto della Sierra Leone